La Zarza poate fi:

La Zarza, Badajoz, oraș în Spania
La Zarza, Valladolid, oraș în Spania
La Zarza de Pumareda, oraș în Spania
Santa Cruz de la Zarza, oraș în Spania
„La Zarza” localitate din departamento Belén, Argentina
Santa Cruz de la Zarza, oraș în Spania.

Vezi și 
Zarza